OFB peut désigner :
 Office français de la biodiversité, agence nationale regroupant plusieurs acteurs français de la biodiversité, opérationnelle depuis le .
 Organisation des forces berbères, groupe berbériste clandestin créé en Algérie en 1969 et dissous en .

Voir aussi 
 ÖFB, Fédération autrichienne de football.